Elim (Alasca)
Elim (Pensilvânia)
Elim (Bíblia) — lugar citado na Bíblia

Desambiguações de topônimos

it:Sossusvlei#Duna di Elim